Ataenius est un genre d'insectes faisant partie de la famille des scarabéidés et de l'ordre des coléoptères.

Liste d'espèces 
Selon  :

Selon  :

Selon  :
 Ataenius imbricatus
 Ataenius monteithi
 Ataenius sciurus
 Ataenius strigatus

Selon  :
 Ataenius europaeus
 Ataenius patescens
 Ataenius restructus

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 

Genre de Coléoptères (nom scientifique)
Scarabaeidae